Das Juniorinneneinzel der Australian Open 2017 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Wera Lapko.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1 

 Maria Vittoria Viviani wurde disqualifiziert, weil sie beim Ballwegschlagen ein Baldkind traf.

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Einzelnachweise 

Juniorinneneinzel
2017